El término La princesa de Éboli puede aludir principalmente a Ana de Mendoza de la Cerda, princesa de Éboli, pero también puede hacer referencia a:

 La princesa de Éboli, película de 1955 dirigida por Terence Young.
 La princesa de Éboli, miniserie española de 2010 protagonizada por Belén Rueda.
 La princesa de Éboli, libro de Manuel Fernández Álvarez.